Desa Mandalasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mandalasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,77, long 107,44), 
 Desa Mandalasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 107,33), 
 Desa Mandalasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,02, long 107,84), 
 Desa Mandalasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,07, long 107,86), 
 Desa Mandalasari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,29, long 106,01), 
 Desa Mandalasari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,33, long 106,05), 

Robotskapade Indonesienförgreningar